Rockers (filme)
Rocker (subcultura)
The Rocker - um filme
The Rockers - um tag team  de wrestling

Música
Rockers Hi-Fi
Rocker (canção)

Desambiguação